6-й чемпионат Франции прошёл в Марселе с 19 по 27 сентября 1928 года.

Таблица

Ссылки 
 Marseille 1928 — 6ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
1928 год в шахматах